Merkoulov (masculin ; ) ou Merkoulova (féminin ; ) est un patronyme russe porté par plusieurs personnalités :

Par ordre chronologique d'année de naissance :

 Vsevolod Merkoulov (1895-1953), directeur du NKGB (services de renseignements intérieurs soviétiques) entre 1941 et 1946.
  (1913-1991), ingénieur soviétique.
  (1947-2014), physicien soviétique.
 Elena Merkoulova (1971-), gymnaste trampoliniste russe.
 Ioulia Merkoulova (1984-), joueuse de volley-ball russe.
 Aleksandra Merkoulova (1995-), gymnaste rythmique russe.

Voir aussi 
 Merkheoul

Homonymie de patronyme
Patronyme russe